Henry Cooper  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Tennessee, 1871–1877).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Tennessee állam szenátorai
1827-ben született személyek
1884-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek